Kasba Tadla – miasto w Maroku
 Kasba Tadla  – marokański klub piłkarski

Strony ujednoznaczniające